Too Young to Die? - Amerikaanse film uit 1990
 Too Young to Die (film) - Zuid-Koreaans film uit 2002
 Too Young To Die! Wakakushite Shinu - Japanse film uit 2016
 Too young to die (Jamiroquai) - een song van Jamiroquai 
 Too Young to Die – The Singles - compilatie-album uit 1995 door de band Saint Etienne
 Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die! - album uit 1976 van Jethro Tull
 Too Old to Die Young - album uit 1998 van Kevin Ayers